Thornton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Verenigde Staten:
 Thornton (Arkansas)
 Thornton (Colorado)
 Thornton (Illinois)
 Thornton (Iowa)
 Thornton (Texas)
Verenigd Koninkrijk:
 Thornton (Buckinghamshire)
 Thornton (East Riding of Yorkshire)
 Thornton (Fife)
 Thornton (Merseyside)
 Thornton (West Yorkshire)
 Thornton Heath, een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Croydon
 Thornton-in-Lonsdale, een Engels dorp in het district Craven in North Yorkshire
Elders:
 de Thorntonbank, een zandbank voor de Belgische kust

Als achternaam kan Thornton verwijzen naar:
 Billy Bob Thornton, een Amerikaans filmacteur
 Frank Thornton, een Brits acteur
 John Thornton, een Brits kaartenmaker
 Melanie Thornton, een Amerikaans-Duitse popzangeres
 Melody Thornton, een Amerikaans zangeres en danseres
 Robert Thornton, een Schots darter